Il singolare dell'Open Gaz de France 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Julie Halard-Decugis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–3  Anke Huber.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Jana Novotná (semifinali)
  Anke Huber (finale)
  Iva Majoli (semifinali)

 Irina Spîrlea (quarti di finale) 
 Karina Habšudová (secondo turno) 
 Brenda Schultz (secondo turno) 
 Mary Pierce (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1997